la pieve di San Donnino a Villamagna, frazione di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.
la pieve di San Donnino a Maiano, ad Arezzo, in località Palazzo del Pero.